Ariella Farneti – politica italiana
 Emanuele Farneti – giornalista italiano
 Maria Farneti – soprano italiano
 Mario Farneti – scrittore e giornalista italiano
 Paolo Farneti – saggista e studioso di scienza politica italiano
 Yuri Farneti – giocatore di squash italiano